Эльмар Юрьевич Бярлин (1913 — 08.04.1986) — бригадир совхоза «Тори» Пярнуского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (23.06.1966).

Родился в 1913 году. Бригадир полеводческой бригады опорно-показательного совхоза «Тори» Пярнуского района Эстонской ССР.

Урожайность в его бригаде в 1965—1967 по годам составила:
 зерновые — 40,6; 31,4; 36 на площади 150—160 га.
 картофель — 236; 192; 245 на площади 20-25 га.
 сено многолетних трав — 43; 56; 62 на площади 100 га.
 куузику (гибрид кормовой капусты, турнепса и брюквы) — 1103; 1040; 976 на площади 5 га.

Участник ВДНХ. Мастер высоких урожаев Эстонской ССР (1966).

С 1977 г. на пенсии.

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 1. 1969.
 Атолайнен, О. Талант хлебороба. Бригадир-полевод совхоза «Тори» Э. Бярлин. Пярнуский район. По поводу присвоения звания Героя Соц. Труда]. Сов. Эстония, 1966, 12 июля.
Персоналии:Эстонская ССР
Сельское хозяйство Эстонии